CCTV é uma sigla que pode designar :
  a  Televisão Central da China  (do inglês China Central Television), uma rede nacional chinesa de televisão;
   Circuito fechado de televisão (do inglês closed-circuit television) ;